Kenneth (voornaam)

Geografie
Kenneth City, een plaats in Florida
Kenneth (Minnesota), een dorp in Minnesota

Personen met de naam Kenneth, Kenny of Ken

Ken Anderson, een Amerikaanse professionele worstelaar beter bekend als Ken Kennedy of Mr. Kennedy
Kenneth Arthur Noel Anderson, Britse legerofficier
Kenneth Appel, Amerikaans wiskundige
Kenneth Armitage, Brits beeldhouwer
Kenneth Arrow,  Amerikaans econoom
Kenneth D. Bailey, Amerikaans socioloog
Kenneth Bigley, Brits civiel ingenieur die op televisie werd onthoofd in Irak
Kenneth E. Boulding, Brits econoom
Kenneth Branagh,  Noord-Iers acteur en filmregisseur
Kenneth Brylle, Deens oud-voetballer en trainer
Kenneth M. Cameron, Amerikaans botanicus
Kenneth Campbell, Amerikaans schilder en beeldhouwer
Ken Carpenter, Amerikaans atleet
Kenneth Cheruiyot, Keniaans langeafstandsloper
Kenneth Cole, Amerikaans horloge- en modeontwerper
Kenneth Cope, Engels acteur
Kenneth S. Deffeyes, Amerikaans geoloog
Kenneth Doane, Amerikaans ex-professioneel worstelaar
Kenneth Dover, Engels classicus
Kenneth Eriksson, Zweeds rallyrijder
Kenneth Erskine, Engels seriemoordenaar
Kenneth Ferrie, Engels golfprofessional
Kenneth French, Amerikaans econoom
Kenneth Fuchs, Amerikaanse componist
John Kenneth Galbraith, econoom
Kenneth Van Goethem, Belgisch voetballer
Kenneth Gonçalves, Surinaams jurist en advocaat
Kenneth Grahame, Brits schrijver
Kenneth Hagin, Pentecostal minister
Ken Henry, Amerikaans langebaanschaatser
Kenneth Herdigein, Nederlands acteur
Kenneth Higbee, psychologie-professor
Kenneth Eugene Iverson, Canadees informaticus
Kenneth Kaunda, de eerste president van Zambia
Kenneth Kempes, Surinaamse oud-militair
Kenneth de Kerf, Belgisch wielrenner, veldrijder en mountainbiker
Kenneth Lee Lay, Amerikaans manager
Kenneth Leighton, Brits componist
Ken Livingstone, burgemeester van Londen
Kenneth Lonergan, Amerikaans toneelschrijver, scenarioschrijver en regisseur
Kenneth Ma, Chinees-Canadees acteur
Kenneth Mather, Brits geneticus
Kenneth McAlpine, Engels Formule 1-coureur
Kenneth McArthur, Zuid-Afrikaans atleet
Kenneth McKellar, Schots zanger
Kenneth Monkou, Nederlands oud-voetballer
Kenneth Montgomery, Brits dirigent
Kenneth More, Engels acteur
Kenneth Mburu Mungara, Keniaans langeafstandsloper
Kenneth Noland, Amerikaans schilder
Kenneth Pérez, Deens voetballer
Kenneth Pomeranz,  Amerikaans historicus
Kenneth Rexroth, Amerikaans dichter
Ken Saro-Wiwa, schrijver en activist
Kenneth I, koning van de Picten en de Schotten
Kenneth II, Koning van Alba
Kenneth III, Koning van Alba
Kenneth Denton Simmons, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Kenneth Snelson, Amerikaans beeldhouwer en fotograaf
Kenneth M. Snoeck, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent
Kenneth Starr, Amerikaans advocaat en voormalig rechter
Kenneth Steffers, Nederlands journalist, schrijver en acteur
Kenneth Sytsma, Amerikaans botanicus
Kenneth Trypsteen, Belgisch voetballer
Kenneth Vanbaeden, Vlaams acteur
Kenneth Vermeer, Nederlands voetbalkeeper
Kenneth Waller, Engels acteur
Kenneth Waltz, Amerikaans politicoloog
Kenneth George Whitcomb,  Amerikaans componist, dirigent en saxofonist
Kenneth S. Williams, Amerikaans componist, muziekpedagoog en Jazztrompettist
Kenneth Wilson,  Amerikaans theoretisch natuurkundige
Kenneth Anthony Wright, Brits componist en dirigent

Overig
What's the Frequency, Kenneth? is de titel van een nummer van de band R.E.M.
De mannelijke variant van de Barbie heet Ken.